dweil (doek), een doek
dweil (scheepvaart), een begrip in de scheepvaart